L'urumi (lingua malayalam ഉറുമി, hindi Aara, lingua tamil Surul pattai, letteralmente "spada arricciata") è una spada dell'India realizzata con dell'acciaio flessibile, abbastanza appuntita da penetrare la carne ma tanto flessibile da potere essere arrotolata in una stretta serpentina. L'arma è originaria della Kerala ed era molto diffusa nella costa settentrionale del Malabar. Dal Malabar la spada urumi passò nel Rajasthan e nel Punjab.

La spada urumi è ancora utilizzata nelle arti marziali indiane, particolarmente nel Kalarippayattu e nel Gatka.

Bibliografia
 Burton, Richard (1884), The Book of the Sword, Londra, Chatto & Windus 
 Egerton, Lord of Tatton (1880), Indian and Oriental arms and armor, Londra, W.H. Allen, rist. Dover Publications Inc., 2002 
 Evangelista, Nick (1995) [e] Gaugler, William M., The encyclopedia of the sword, Greenwood Publications, ISBN 978-0-313-27896-9.
 Holstein, P. (1931), Contribution à l'étude des armes orientales, Parigi, Editions Albert Lévy, 2 v.

Altri progetti

Spade indiane